Чижово — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Чижово — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Чижово — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Чижово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Чижово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Чижово — деревня в составе городского округа Фрязино Московской области.
 Чижово — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Чижово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Чижово — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Чижово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Чижово — село в Бежецком районе Тверской области.
 Чижово — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Чижово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Чижово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Чижово — село в Лебединском районе Сумской области.

Железнодорожный пункт 
 Чижово — платформа в Ярославской области.

См. также